Богданов, Анатолий:
 
 Богданов, Анатолий Валентинович (род. 1981) — российский и казахстанский футболист.
 Богданов, Анатолий Васильевич (род. 1947) — советский и украинский хоккейный тренер.
 Богданов, Анатолий Владимирович (род. 1950) — советский футболист. Российский футбольный тренер, функционер.
 Богданов, Анатолий Иванович (1931—2001) — советский спортсмен (пулевая стрельба).
 Богданов, Анатолий К. (род. 1939) — советский хоккеист.
 Богданов, Анатолий Петрович (1834—1896) — русский антрополог и зоолог.
 Богданов, Анатолий Сергеевич (1922—1954) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.